Benyovszky Móric (1741–1786) katona, híres utazó, emlékiratíró
 Benyovszky Móric (1872–1936) főispán, országgyűlési képviselő
 Benyovszky Móric (1924–2002) gépészmérnök
 Benyovszky Móric (1955–2016) rendszerszervező, programozó

Jegyzetek